Zoščenko o Zoshchenko
 Michail Michajlovič Zoščenko – scrittore russo
 5759 Zoshchenko – asteroide della fascia principale